de vroegere naam (1924-1991) van Sint-Petersburg
 Oblast Leningrad
 Leningrad (film), een Russische film uit 2009
 Leningrad (lied), een lied van Billy Joel
 Leningrad (oorlogsschip), een Russisch oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Leningrad (band), een Russische punkrockband opgericht in 1997

Zie ook 
 Beleg van Leningrad
 Symfonie nr. 7 (Sjostakovitsj), ook wel bekend als de Leningrad-symfonie